Melvin est un prénom et un nom d'origine écossaise. Il peut également signifier :

 Melvin, une zone non incorporée en Alabama ;
 Melvin, une zone non incorporée en Californie ;
 Melvin, un village en Illinois ;
 Melvin, une ville en Iowa ;
 Melvin, une ville au Texas ;
 Melvin, une rivière de 13 km dans le New Hampshire ;
 Lough Melvin est un lac en Irlande ;
 Melvin Meadow Brook est une rivière en Nouvelle Écosse ;
 Melvin Island est une île au Canada.

Patronyme
 Allan Melvin (1923–2008), acteur américain.
 Bob Melvin (1961–), joueur de baseball.
 Brian Melvin (1958–), batteur de jazz américain.
 Charles Melvin (1885-1941), militaire écossais ayant reçu la Croix de Victoria.
 Chasity Melvin (1976–), joueur de basketball.
 Eric Melvin (1966–), guitariste du groupe de punk rock NOFX.
 
 Leland D. Melvin (1964–), astronaute afro-américain de la NASA et footballeur de l'université de Richmond.
 Mekenna Melvin (1985–), actrice et scénariste américaine.
 Murray Melvin (1932–), acteur britannique de théâtre et de cinéma.
 Rachel Melvin (1985-), actrice américaine.

Prénom
Melvin est un prénom masculin, porté surtout aux États-Unis.

Musique
 Melvins, un groupe de rock américain créé en 1982.

Références

Voir aussi
 Melvin and Howard

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain